BEZ steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Beru in Kiribati (IATA-Code)
 Bundesergänzungszuweisung, siehe Länderfinanzausgleich #Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)
 Bund der „Euthanasie“-Geschädigten und Zwangssterilisierten

Bez ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Bez (1930–2019), deutscher Schriftsteller
 Konstantin Bez (* 1990), deutscher Schauspieler
 Maxim Nikolajewitsch Bez (* 1974), russischer Eishockeyspieler
 Ulrich Bez (* 1943), deutscher Automobilmanager

Bez. steht für:
 Bezeichnung
 Bezirk
 Bezahlung, siehe Zahlung

Siehe auch:
 Betz
 PEZ
 Beetz

Abkürzung